Saumer steht für:
 Saumer (Weser), ein linker Zufluss der Weser in Nordrhein-Westfalen

Saumer ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Saumer (* 1972), deutscher Drehbuchautor
 Olaf Saumer (* 1976), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Säumer (Begriffsklärung) (dort auch zur Nebenform Saumer)